-lare (of -laar), toponiem

Plaatsnamen
België
Laar (Landen), een deelgemeente van de Vlaams-Brabantse gemeente Landen
Laar (Zemst) of Zemst-Laar, een dorp in de Vlaams-Brabantse gemeente Zemst

Duitsland
Laar (Duisburg), een stadsdeel van de gemeente Duisburg, Noordrijn-Westfalen
Laar (Grafschaft Bentheim), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Laar (Herford), een stadsdeel van de gemeente Herford, Noordrijn-Westfalen
Laar (Niederkrüchten), een plaats in de gemeente Niederkrüchten, Noordrijn-Westfalen
Laar (Zierenberg), een stadsdeel van de gemeente Zierenberg, Kassel
Schloss Laar, een kasteel in Zierenberg in de deelstaat Hessen

Frankrijk
Laar (Frankrijk), Nederlandstalige naam van Flers, een gemeente in Pas-de-Calais

Nederland
Laar (Beekdaelen), een buurtschap in de gemeente Beekdaelen in de provincie Limburg
Laar (Cranendonck), een gehucht in de gemeente Cranendonck in de provincie Noord-Brabant
't Laar, een buurtschap in de gemeente Epe in de provincie Gelderland
Het Laar (Laarbeek), een buurtschap in de gemeente Laarbeek in de provincie Noord-Brabant
Laar (Maasbree), een buurtschap ten zuiden van Maasbree in de gemeente Peel en Maas in de provincie Limburg
Laar (Nuenen, Gerwen en Nederwetten), een buurtschap in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in de provincie Noord-Brabant
Laar (Sint-Michielsgestel), een buurtschap in de gemeente Sint-Michielsgestel in de provincie Noord-Brabant
Laar (Vught), een gehucht in de gemeente Vught in de provincie Noord-Brabant
Laar (Weert), een gehucht in de gemeente Weert in de provincie Limburg

Personen met de achternaam Laar 
Adolf Robbert van de Laar, een Nederlandse politicus
Clemens Laar, een Duitse schrijver
Frank van de Laar, een Nederlandse pianist
Irene van de Laar, een Nederlandse televisiepresentatrice
Jef van Laar, een Nederlandse politicus
Louis van de Laar, een Nederlandse politicus
Mart Laar, een Estisch politicus

Zie ook
De Laar, een woonwijk in Arnhem
Laren (doorverwijspagina)